Shojā‘ābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Shojā‘ābād (ort i Lorestan), 
 Shojā‘ābād (ort i Golestan), 

Robotskapade Iranförgreningar